Árpád Fazekas, een gewezen Hongaars voetballer
 László Fazekas, een voormalig Hongaarse voetballer en voetbalcoach
 Tibor Fazekas, een voormalig Hongaars waterpolospeler